Peeping Tom è un personaggio citato nella leggenda di Lady Godiva. Nella lingua inglese è un termine utilizzato per indicare un voyeur.
 L'occhio che uccide (Peeping Tom) – film del 1960 diretto da Michael Powell.
 Peeping Tom – gruppo musicale statunitense.
 Peeping Tom – album dei S.E.X. Appeal del 1999.
 Peeping Tom – album dell'omonimo gruppo musicale del 2006.